Грыфув-Слёнский () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Львувецкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население — 10 416 человек (на 2004 год).

Центр гмины — город Грыфув-Слёнский.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Кшеве-Вельке
 Млыньско
 Прошувка
 Жонсины
 Убоче
 Вежа
 Вольбромув

Достопримечательности 
В деревне Прошувка разрушенный замок Гриф.

Соседние гмины 
 Гмина Лесьна
 Гмина Любань
 Гмина Любомеж
 Гмина Львувек-Слёнски
 Гмина Мирск
 Гмина Ольшина

Ссылки 
 Официальная страница
 Gryfow.info

Гмины Нижнесилезского воеводства